Liste des évêques d'Aix :
 La liste des évêques d'Aix-la-Chapelle en Allemagne.
 La liste des archevêques d'Aix-en-Provence en France.